Das Bank of Communications Shanghai Masters 2013 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 16. bis zum 22. September 2013 in der Shanghai Grand Stage in Shanghai ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war John Higgins, der bereits im Achtelfinale mit 1:5 gegen Mark Davis ausschied.

In einem rein chinesischen Finale setzte sich Ding Junhui mit 10:6 gegen Xiao Guodong durch und gewann damit seinen siebten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 16. und 17. September 2013 in Shanghai statt.

|}

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden vom 7. bis zum 10. August 2013 im Doncaster Dome in der englischen Stadt Doncaster ausgetragen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Quellen

Weblinks 
 2013 Bank of Communications Shanghai Masters – Fotogalerie von World Snooker auf Facebook.

2013
Snookerveranstaltung 2013